

Patronyme 
 Audrey Landers (née en 1956), actrice et chanteuse américaine ;
 Gunnard Landers (1944-), écrivain américain ;
 Harry Landers (1921-2017), acteur américain ;
 Lew Landers (1901-1962), réalisateur américain ;
 Marc Landers (né en 1986), rappeur, compositeur, interprète et directeur artistique ;
 Paul Landers (né en 1964), guitariste du groupe de Neue Deutsche Härte allemand Rammstein.

Personnage de fiction 
 Mark Landers est un personnage de fiction de Olive et Tom ;
 Veronica Landers est un personnage de fiction du feuilleton télévisé Les Feux de l'amour.

Toponyme 
 Landers, communauté éparse dans le comté de San Bernardino en Californie.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme